La Superliga serba di pallavolo maschile 2013-2014 si è svolta dal 18 ottobre 2013 al 17 aprile 2014: al torneo hanno partecipato 10 squadre di club serbe e la vittoria finale è andata per la quarta volta, la terza consecutiva, all'Odbojkaški klub Crvena zvezda.

Regolamento
La prima fase è il girone all'italiana con 18 sfide, 9 all'andata e 9 al ritorno. Al termine della regular season le prime otto classificate parteciperanno ai play-off scudetto. L'ultima classificata retrocede direttamente in Prva Liga; la penultima classificata, invece, disputa i play-out contro la seconda classificata della Prva Liga.

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Play-out

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2013
Pallavolo nel 2014
 2013-2014